

Cinema 
 Shadow – film del 2009 diretto da Rohit Nayyar
 Shadow – film del 2009 diretto da Federico Zampaglione
 Shadow – film del 2013 diretto da Meher Ramesh
 Ying (titolo internazionale Shadow) – film del 2018 diretto da Zhang Yimou

Musica 
 Shadow – singolo dei Burden Brothers del 2004
 Shadow – singolo di Ashlee Simpson del 2009

Personaggi 
 Shadow the Hedgehog – personaggio della serie di videogiochi Sonic
 Shadow – personaggio della serie di videogiochi Final Fantasy
 Shadow – personaggio della serie anime Spider Riders
 Uomo Ombra (The Shadow) – personaggio ideato da Walter B. Gibson

Veicoli 
 Shadow Racing Cars – team statunitense di Formula 1 che ha corso dal 1973 al 1980
 Dodge Shadow – automobile della Chrysler
 Honda Shadow – motoveicolo della Honda

Altro 
 Shadow – serie TV (2019-in corso) 
 Shadow meccanismo per memorizzare in forma crittografata le password

Pagine correlate 
 Shadows
 The Shadow